Squaw Cap est une zone non-incorporée canadienne située au Nouveau-Brunswick dans le comté de Restigouche.

Géographie 
La communauté non-incorporée de Squaw Cap est située dans la partie nord de la province du Nouveau-Brunswick dans le comté de Restigouche près de la frontière avec le Québec.

Annexe

Article connexe 
Comté de Restigouche

Comté de Restigouche